Крушово (с много честа паралелна форма Крушево) може да се отнася за:
 Крушово – село в област Бургас, община Карнобат
 Крушово – село в област Пловдив, община Лъки
 Крушово – бивше село в област Добрич, присъединено към с. Сираково, община Генерал-Тошево

Вижте също 
 Крушево